Ellauri ist der Familienname folgender Personen:

José Eugenio Ellauri (1834–1894), uruguayischer Politiker
José Longinos Ellauri (1789–1867), uruguayischer Politiker